Carlos de Valois (Vincennes, 12 de marzo de 1270 - Nogent-le-Roi, 16 de diciembre de 1325) fue el tercer hijo de Felipe III de Francia y de Isabel de Aragón. Fundó la Casa de Valois, rama de la Dinastía de los Capetos, la que ocuparía el trono de San Luis con la muerte de su sobrino Carlos IV de Francia y el ascenso de su hijo mayor, como Felipe VI de Francia.

Biografía 
Fue armado caballero a los 14 años e investido como Rey de Aragón por el legado del Papa Martín IV en 1284, quien declaró la Cruzada Aragonesa. Sus derechos se sustentaban en la sangre real de su madre. Al mismo tiempo, su padre le convertía en Conde de Valois. Jamás pudo ocupar el trono aragonés y renunció al título en 1295, en los términos del Tratado de Anagni. 

Fue también conde de Anjou, de Maine y de Perche (tras su matrimonio en 1290) con Margarita de Anjou-Sicilia; de su segundo matrimonio obtuvo el título de Emperador titular de Constantinopla, (1301-1308), que ostentaría hasta la muerte de su mujer, Catalina de Courtenay. Se casó en terceras nupcias (1308) con Mahaut de Chatillon-Saint-Pol. De sus tres matrimonios tuvo abundante descendencia. 

Luchó en Italia en defensa del Papa en 1301, comandó dos expediciones en Aquitania en nombre de su hermano Felipe IV (1268 y 1314), fue candidato a corona del Sacro Imperio. A la muerte de su hermano, se opuso al centralismo de su sobrino, Luis X, encabezando a la nobleza (1314-1315). Falleció en Nogent-le-Roi y fue enterrado en la iglesia de los Jacobinos de París.

Matrimonios e hijos 
Contrajo matrimonio por primera vez en 1290 con Margarita de Anjou-Sicilia (1274-1299), hija del rey Carlos II de Nápoles y María de Hungría. De este matrimonio nacieron:

 Isabel de Valois (1292-1309), casada con el duque Juan III de Bretaña;
 Felipe de Valois (1293-1350), primer rey de la Casa de Valois, con el nombre de Felipe VI;
 Juana de Valois (1294-1352), casada con el conde Guillermo III de Henao, con quien tuvo ocho hijos.
 Margarita de Valois (1295-1342), casada con Guy de Châtillon, conde de Blois; tuvieron hijos.
 Carlos de Valois (1297-1346), conde de Alençon y de Perche, casado en primeras nupcias con Juana de Joigny con la que no tuvo descendencia, y en segundas con la infanta castellana María de la Cerda, con quien tuvo varios hijos;
 Catalina de Valois (1299), murió joven.

En 1302 se casa nuevamente con Catalina de Courtenay (1274–1308), emperatriz titular de Constantinopla. Tuvieron cuatro hijos:

 Juan de Valois (1302-1308), conde de Chartres;
 Catalina de Valois (1303-1346), emperatriz titular de Constantinopla, casada con Felipe I de Anjou, príncipe de Tarento, con el que tuvo cinco hijos;
 Juana de Valois (1304-1363), casada con el conde Roberto III de Artois, con quien tuvo cinco hijos;
 Isabel de Valois (1305-1349), abadesa de Fontevrault.

Finalmente, en 1308, se casó con Mahaut de Châtillon-Saint Pol (1293-1358), hija de Guido de Châtillon, Conde de Saint Pol, con la que tuvo cuatro hijos:

 María de Valois (1309-1332), casada con el duque Carlos de Calabria, tuvieron hijos;
 Isabel de Valois (1313-1388), casada con el duque Pedro I de Borbón, con quien tuvo siete hijos;
 Blanca Margarita de Valois (1317-1348), casada con el emperador Carlos IV, con quien tuvo dos hijas;
 Luis de Valois (1318-1328), conde de Chartres.

Ancestros

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 

 «Carlos de Valois, el hombre que quiso ser rey desesperadamente», en historia-nostra.com (en francés).

Nobles de Francia del siglo XIII
Nobles de Francia del siglo XIV
Dinastía de los Capetos
Casa de Valois
Condes de Anjou
Carlos 03 Maine
Militares de la Cruzada contra la Corona de Aragón
Pretendientes al trono de Aragón
Condes de Perche (casa de Valois)
Condes y duques de Alençon (casa de Valois)